Stenjevac kan syfta på:

Geografi

Serbien 

 Stenjevac, Pomoravlje,